Inter Switch Link (ISL) peut désigner deux choses distinctes :
 un lien entre deux commutateurs Fibre Channel d'un réseau de stockage ;
 un protocole propriétaire Cisco appelé Cisco Inter-Switch Link (ISL) qui transmet les informations de VLAN entre différents commutateurs et routeurs.

Cisco
Virtual LAN

de:Inter-Switch Link Protocol
en:Cisco Inter-Switch Link
es:Inter Switch Link
pl:Inter-Switch Link
pt:Inter-Switch Link
ru:Inter-Switch Link